Яковлев, Сергей Яковлевич:
 Яковлев, Сергей Яковлевич (1901—1966) — первый секретарь Карагандинского обкома КПСС.
 Яковлев, Сергей Яковлевич (род. 1948) — российский дипломат.